NFHS puede referirse:

National Federation of State High School Associations
National Fish Hatchery System
Norfolk Family History Society
Escuela Preparatoria North Forest (North Forest High School)
North Forney High School